47-й чемпионат России по шахматам проходил с по 1994 года в Элисте.

Турнирная таблица 

Чемпионаты России по шахматам
1994 год в шахматах
Чемпионаты России в 1994 году
Спортивные соревнования в Элисте
1990-е годы в Калмыкии